Жёсткость:

 Жёсткость воды
 Жёсткость в математике
 Жёсткость — способность материалов или тел сопротивляться возникновению деформации.
 Жёсткость магнитная в электродинамике определяет воздействие магнитного поля на движение заряженной частицы.
 Жёсткость (характер) — способность (поведение) субъекта противостоять внешним воздействиям, свойство характера.
 Мера, показывающая уровень грубости в поведении. Говорят: «Для достижения порядка, власти приняли жёсткие меры, это повлекло за собой тяжкие последствия».
 Жёсткость погоды — суровость погоды.
 Жёсткость в экономике — способность экономических величин сопротивляться изменениям.

Противоположностью можно считать гибкость и мягкость.

См. также 
 Противостояние
 Прочность
 Третий закон Ньютона
 Характер: Жестокость, Одержимость, Упорство, Упрямство.